Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2002 fand vom 14. bis 21. Juli 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
utusan.com.my

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2002
Badminton 2002
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur